Being Human (filme de 1994), com Robin Williams
 Being Human (telessérie de 2008), produzida no Reino Unido
 Being Human (telessérie de 2011), remake norte-americano da série britânica

Desambiguação